Cupa Balcanilor 1967–68 a fost o ediție a Cupei Balcanice, o competiție de fotbal pentru cluburi reprezentative din statele Balcani. A fost disputată de 6 echipe și Beroe Stara Zagora a câștigat competiția.

Grupa A

Grupa B

Finala

Tur

Retur

Beroe Stara Zagora câștigat 6–4 la general.

Referințe

Legături externe
RSSSF Archive → Balkans Cup

Mehmet Çelik. "Balkan Cup". Turkish Soccer